— вид однодольных растений рода Papilionanthe семейства . Под текущим таксономическим названием был описан американо-венгерским ботаником Лесли Эндрю Гараем в 1974 году.

Первоначально был описан под названием Aerides greenii W.W.Sm..

Распространение, описание 
Эндемик Бутана.

Хамефит. Растение до 20 см высотой. Стебель стройный, крепкий. Листья цилиндрические, мясистые, заострённые, размером 6—10×0,3 см. Соцветие несёт один цветок диаметром менее 2 см; чашелистики с фиолетовыми прожилками, губа кремово-белая с фиолетовыми и ярко-жёлтыми пятнами.

Примечания 

Орхидные
Флора Азии
Эндемики Бутана
Таксоны растений, названные в честь людей